Сент-Хеленс:

 Сент-Хеленс — активный стратовулкан, расположенный в округе Скамания штата Вашингтон, США.
 Сент-Хеленс — самый крупный город (town) на севере восточного побережья Тасмании (Австралия).
 Сент-Хеленс, барон — британский дипломат и государственный деятель.
 Сент-Хеленс — город в графстве Мерсисайд Великобритании.
 Сент-Хеленс — метрополитенский район (боро) в графстве Мерсисайд.